Příjmení Beaulieu nese více různých osobností:

 Antoine Gélinas-Beaulieu (* 1992) – kanadský rychlobruslař a shorttrackař
 Mike Beaulieu (* 1977) – kanadský animátor
 Philippine Leroy-Beaulieu (* 1963) – francouzská filmová, televizní a divadelní herečka

Externí odkazy